Гонконг принимал участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Гонконг

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года
1960-е годы в Гонконге